BOD ou Bod peut signifier :

Code 
BOD ou bod est un sigle qui peut désigner :
 BOD  ;
 bod, le tibétain, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
BOD est un sigle qui peut signifier :
 Banco Occidental de Descuento, une banque vénézuélienne ;
 Bulletin officiel des douanes ;
 Board of Directors (en français, conseil d'administration) ;
 Books on Demand, un prestataire de services pour auteurs ou éditeurs ;
 Brothers of Destruction, une équipe de catch ;
 Brian O'Driscoll (1979-), un joueur de rugby irlandais.

Autres 
Bod peut faire référence à :
 dans la toponymie bretonne ;
 demeure, résidence ;
 buisson, touffe (ex : botquélen : buisson de houx) ;
 Tibet, en langue tibétaine ;
 trigramme d'un ancien dieu de la mythologie d'Artis ;
 Bod (Brenndorf en allemand, Botfalva en hongrois), une localité de la région du Pays de la Bârsa en Roumanie.